Weezer – gruppo musicale statunitense
 Weezer – album dei Weezer del 1994 noto anche come The Blue Album
 Weezer – album dei Weezer del 2001 noto anche come The Green Album
 Weezer – album dei Weezer del 2008 noto anche come The Red Album
 Weezer – album dei Weezer del 2016 noto anche come The White Album
 Weezer – album dei Weezer del gennaio 2019 noto anche come The Teal Album
 Weezer – album dei Weezer del marzo 2019 noto anche come The Black Album